

Patronyme 
 Christine de Boer actrice néerlandaise
 Feike de Boer (1892–1976) est une figure de la Résistance et un homme politique néerlandais.
 Frank de Boer (1970– ) est un footballeur international néerlandais, devenu entraîneur.
 Jan Hendrik de Boer (1899–1971) est un physicien et un chimiste néerlandais.
 Jaap de Boer (1959– ) est un dessinateur français de bandes dessinées.
 Johannes de Boer (1897–1986) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Lobke de Boer, (1997-) est une actrice, réalisatrice et productrice néerlandaise. 
 Nicole de Boer (1970– ) est une actrice canadienne.
 Piet de Boer (1919–1984) est un joueur de football international.
 Roelf Hendrick de Boer (1949– ) est un entrepreneur et homme politique néerlandais.
 Ronald de Boer (1970– ) est un footballeur néerlandais.
 Yoann de Boer (1982– )  est un footballeur français.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme